Мана́бу Са́йто (; род. 4 апреля 1990 года, Кавасаки, Япония) — японский футболист, полузащитник клуба «Кавасаки Фронтале». Выступал в сборной Японии.

Клубная карьера 
Во взрослом футболе дебютировал в 2008 году за команду клуба «Иокогама Ф. Маринос», в которой в течение следующих трёх сезонов провёл лишь 23 матча в чемпионате.

В сезоне 2011 года защищал на правах аренды цвета клуба «Эхимэ».

После этого Сайто вернулся в состав клуба «Иокогама Ф. Маринос», в котором стал игроком основного состава команды. Первый гол в Джей-лиге забил 10 марта 2012 в матче против Касивы Рейсол, закончившимся со счётом 3:3.

Карьера в сборной 
В 2012 году защищал цвета олимпийской сборной Японии. В составе этой команды провёл 14 матчей, забил 2 гола. В составе сборной был участником футбольного турнира на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.

В 2013 году дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной Японии. На данный момент провёл в форме главной команды страны 4 матча, забив 1 гол.

Достижения 
 Кубок Императора (1): 2013
 Кубок Восточной Азии по футболу (1): 2013

Клубная статистика

Голы за сборную

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на сайте Иокогама Ф. Маринос 

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Игроки ФК «Иокогама Ф. Маринос»
Игроки ФК «Эхимэ»
Игроки ФК «Кавасаки Фронтале»